Аполло́ния Александри́йская (Аполлиния; III век, Александрия) — раннехристианская мученица, пострадала в гонения императора Деция. Святая католической церкви, память совершается 9 февраля.

Аполлония устояла жестоким пыткам и отказалась отречься от христианства. О её мученичестве пишет в «Церковной истории» Евсевий Памфил, приводя письмо об этих событиях александрийского патриарха Дионисия I Великого к антиохийскому патриарху Фабию:

Язычники схватили также Аполлонию, дивную старушку-девственницу, били по челюстям, выбили все зубы; устроили за городом костер и грозили сжечь её живьем, если она заодно с ними не произнесет кощунственных возгласов. Аполлония, немного помолившись, отошла в сторону, прыгнула с разбега в огонь и сгорела.

Святая Аполлония скончалась 9 февраля 248 или 249 года. Исходя из характера мучений атрибутами святой Аполлонии стали зубы или щипцы.

Поздние легенды называют Аполлонию римской мученицей, пострадавшей в период правления Юлиана Отступника.

См. также 
 Международный день стоматолога — отмечается в день памяти святой Аполлонии.

Литература 
 
 
 Dieter Pack: Die historische Entwicklung des Apollonia-Kults unter besonderer Berücksichtigung des sog. «kleinen Andachtsbildes». (= Würzburger medizinhistorische Forschungen; Bd. 85). Königshausen und Neumann, Würzburg 2005, ISBN 3-8260-3206-3, zugleich Dissertation, Universität Würzburg 2003 (Volltext)

Ссылки 
 
 Ökumenisches Heiligenlexikon Hl. Apollonia

Христианские святые III века
Католические мученики
Католические святые
Святые Египта